Луис де ла Пуэнте (; 11 ноября 1554, Вальядолид — 16 февраля 1624, там же) — испанский иезуит, священник, , духовный .

Биография 
В 1572 году получил степень бакалавра искусств и философии в Университете Вальядолида и начал изучать теологию там же. Оставил учёбу и в декабре 1574 года вступил в Общество Иисуса. Его наставником был Франсиско Суарес, позже написал биографию учителя. Преподавал философию в Саламанкском университете.

Рукоположен в священники в 1580 году. По состоянию здоровья был вынужден уйти с работы и занялся писательской деятельностью. Писатель-аскет.

В 1599 году активно участвовал в борьбе с чумой в Вильягарсия-де-Кампосе.

При жизни его многие почитали за скромный образ жизни, умер он, прославившись святостью. Через несколько лет после его смерти Священная конгрегация обрядов приняла решение о его беатификации и канонизации.

Творчество 
Начал писать в конце XVI века. Первой его работой было двухтомное исследование «Медитации о тайнах нашей святой веры». Несмотря на то, что его учение почти полностью ограничено аскетическими ступенями молитвы, он способствовал разрушению предубеждения против мистической молитвы и мистических состояний.

Выступал за использование Духовных упражнений и признавал, что, хотя мистическая молитва есть особый дар Божий, она обычно даётся тем, кто не отступал от медитаций и сосредоточенного размышления о божественных тайнах. По-разному он именует созерцательную молитву: молитва присутствия Божиего, молитва отдохновения, молитва молчания, молитва внутренней собранности. Однако при описании созерцания де ла Пуэнте придерживался ортодоксальной традиции великих учителей: «созерцание… с одного взгляда распознает высшую истину, восхищается её величием и наслаждается, пребывая в ней»

Кроме комментариев на латыни «Песнь песней Соломона», самым известным из его многочисленных сочинений является «Meditaciones de los Mysterios de Nuestra Sancta Fe» (1605).

Избранные произведения 
 Vida del P. Baltasar Alvarez. Madrid 1615;
 Vita P. Balthassaris Alvarez. Coloniae 1616;
 Vita Marina de Escobar;
 Spiritual Directory for Confession, Communion and the Sacrifice of the Mass";
 The Christian Life" (4 т.).

Примечания

Ссылки 
 Ven. Luis de Lapuente

Духовные писатели
Католические священники Испании
Иезуиты Испании
Выпускники Вальядолидского университета
Преподаватели Саламанкского университета
Канонизированные в XVII веке